Рум'я́нцев (Рум'я́нцева) — російське прізвище.

Відомі носії:

Чоловіки 

 Рум'янцев Анатолій Павлович — український учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007.
 Румянцев Іван Васильович (1922—1984) — Герой Радянського Союзу.
 Румянцев Микола Васильович (1949—2018) — український учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри економічної кібернетики ДонНТУ (2012—2018).
 Рум'янцев Михайло Миколайович — видатний радянський клоун, Герой Соціалістичної Праці (1979), Народний артист РСФСР.
 Рум'янцев Олександр Іванович (1680—1749)  — граф, генерал-аншеф, головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 27 листопада по 30 грудня 1736 року та з 6 березня 1738 по 2 березня 1740 року), виконувач обов'язків Київського губернатора (1737—1738 рр.), Астраханський губернатор (з 28 липня по 16 жовтня 1735 р.), Казанський губернатор (жовтень 1735 — листопад 1736 р.).
 Рум'янцев Павло Володимирович — російський самбіст.
 Рум'янцев Федір Васильович — російський актор театру і кіно, сценарист, директор театру Акторський дім Колібрі (місто Зарайськ, Московської області, РФ).
 Рум'янцев-Задунайський Петро Олександрович — граф, російський державний діяч полководець, генерал-фельдмаршал.

Жінки 
 Рум'янцева Катерина Леонідівна
 Рум'янцева Любов Григорівна — радянська і білоруська акторка. Заслужена артистка Білорусі (1978).
 Рум'янцева Надія Василівна —  радянська і  російська акторка театру і кіно, народна артистка РРФСР.
 Рум'янцева Наталія Анатоліївна — російська театральна акторка, режисер, сценограф, автор ляльок, художній керівник театру Акторський дім Колібрі (місто Зарайськ, Московської області, РФ).

Російські прізвища